Кастелла́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Кастеллани, Альдо (1874—1971) — итальянский бактериолог.
 Кастеллани, Андреа (род. 1972) — итальянский регбист и регбийный тренер.
  (1836—1896) — итальянский керамист из знаменитой династии римских ювелиров и антикваров.
 Кастеллани, Иван (род. 1991) — аргентинский волейболист.
 Кастеллани, Карло (1909—1944) — игрок футбольного клуба «Эмполи», погиб в концлагере Маутхаузен.
  (1906—1978) — итальянский комический актёр.
 Кастеллани, Ренато (1913—1985) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Кастеллани, Сезар (? — 1905) — архитектор.
 Кастеллани, Флавио — итальянский астроном.
 Кастеллани, Фортунато Пио (1794—1865) — итальянский ювелир, антиквар, коллекционер.
  (1915—1983) — итальянский киноактёр.
 Кастеллани, Энрико (1930—2017) — итальянский художник-модернист.

См. также 
 «Карло Кастеллани» — стадион.